John McKenzie kan syfta på bland andra:

* John McKenzie (1925–2017), skotsk fotbollsspelare
 John McKenzie (1937–2018), kanadensisk ishockeyspelare

Se även 
 John Mackenzie – flera